Stetind ist der Name folgender Berge:
 Stetind (Nordland), Norwegen (1.392 m)
 Stetind (Jotunheimen), Oppland, Norwegen (2.020 m)